Corner Brook (Brook englisch für „Bach“) bezeichnet:

 Corner Brook, Stadt in Neufundland und Labrador (Kanada)

Corner Brook bezeichnet mehrere meist kleine Fließgewässer in Neufundland und Labrador:

 Corner Brook (Bay of Islands), Fluss im Westen von Neufundland
 Corner Brook (Bonne Bay), kleines Fließgewässer auf Neufundland
 Corner Brook (Makkovik Bay), kleines Fließgewässer in Labrador
 Corner Brook (Notre Dame Bay), kleines Fließgewässer auf Neufundland
 Corner Brook (White Bay), Fluss im Westen von Neufundland 

Siehe auch:
 Bistum Corner Brook und Labrador, röm.-kath. Diözese in Kanada